, in italiano Titano-Kong, è un kaijū nemico di Godzilla.

Aspetto
Titanosaurus è un dinosauro acquatico alto 60 metri, scoperto nell'Oceano Pacifico, è di colore verde, possiede una vela dorsale sulla schiena (come lo spinosaurus) e una grossa pinna caudale usata per generare venti. Oltre ad avere denti e artigli il Titanosaurus possiede la capacità di creare mulinelli d'acqua.
In Godzilla: Unleashed possiede il raggio sonico.

Storia
Titanosaurus condivide il nome con un altro dinosauro realmente esistito.
Appare in Distruggete Kong! La Terra è in pericolo! dove gli alieni lo utilizzano insieme a Mechagodzilla per attaccare l'umanità trasformandolo da una creatura docile a una aggressiva. Godzilla lo affronta a Tokyo e lo uccide con un raggio atomico facendolo cadere a mare.

Riapparirà in uno Stock Footage in Godzilla: Final Wars insieme a Varan, Gezora, Gaira, Baragon e Megaguirus.

Originalmente Titanosaurus doveva essere composto da due dinosauri giganti che si univano in un gigantesco mostro, ma un solo Titanosaurus è stato creato.

Personaggi di Godzilla
Toho Kaiju
Dinosauri immaginari
Mutanti immaginari